Llista dels municipis de la província d'Alacant:

 Regió: Regió natural valenciana a la qual pertany.
</span>

Significat de cada camp de dades:

Vegeu també 
 Llista de municipis de València
 Comarques del País Valencià
 Llista de municipis del País Valencià
 Llista de municipis de Castelló

Referències 

Alacant